Whitewood ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Whitewood (Kentucky)
 Whitewood (Pennsylvania)
 Whitewood (South Dakota), im Lawrence County
 Whitewood (Virginia)

in Kanada:
 Whitewood (Saskatchewan)

Schiffe:
 USS Whitewood (AG-129)
 USS Whitewood (AN-63)